Corona — американская космическая программа оборонного назначения. Была разработана Управлением по науке ЦРУ при поддержке ВВС США. Предназначалась для слежения за наземными объектами потенциального противника, в основном, СССР и КНР. Действовала с июня 1959 до мая 1972 года. Название программы не является акронимом.

В рамках программы были запущены спутники моделей KH-1, KH-2, KH-3, KH-4, KH-4A и KH-4B (от  — замочная скважина). Спутники были оснащены длиннофокусными широкоформатными фотокамерами и другими приборами наблюдения. Всего в рамках программы Corona было запущено 144 спутника, 102 из которых сделали полезные снимки.

В настоящее время снимки системы Corona широко применяются для мирных целей, в частности, в археологии и геодезии.

История 
Программа Corona начиналась в 1956 году под названием «Discoverer» («Открыватель») как часть программы разведывательных космических аппаратов WS-117L ВВС США. WS-117L основывалась на рекомендациях и разработках корпорации RAND. ВВС утверждают, что «местом рождения программы Corona» является станция ВВС США Онидзука. В мае 1958 министерство обороны приказало передать программу WS-117L в ARPA. В 1958 финансовом году воздушные силы профинансировали программу WS-117L на уровне 108,2 миллиона долларов (с поправкой на инфляцию это 870 миллионов в 2012). В 1959 финансовом году ВВС и ARPA совместно потратили 132,3 миллиона долларов на проект Discoverer (с поправкой на инфляцию это будет 1,05 миллиарда в 2012), а в 1960—101,2 миллиона долларов (800 миллионов в ценах 2012).

Проект Corona получил ускоренное развитие после того, как СССР удалось сбить самолёт-шпион У-2 над своей территорией в мае 1960 года.

Технологии 

Спутники использовали 70-миллиметровую плёнку, камеры с 24-дюймовым фокусным расстоянием. Изготовленная компанией Eastman Kodak, плёнка изначально имела толщину  и обладала разрешением 170 строк на , контрастностью 2: 1 (в сравнении с лучшими образцами для аэрофотосъёмки, созданными во время Второй мировой войны, регистрировавшими не более 50 линий на мм, 1250 на дюйм). Подложка на основе ацетата была позже заменена подложкой на основе полиэфира, обладавшей большей прочностью в условиях космоса. Количество плёнки, заряженной в спутник, со временем увеличилось: первоначально каждый спутник нёс  плёнки для каждой камеры, в общей сложности  плёнки, затем уменьшение её толщины позволило разместить в пятом поколении спутников  плёнки для каждой камеры, в общей сложности  на спутник. Большая часть отснятого фильма была черно-белой. Инфракрасная плёнка использовалась только в миссии 1104, а цветная плёнка — в миссиях 1105 и 1008. Цветная съёмка обладала меньшим разрешением, поэтому в дальнейшем не использовалась.

Камеры производства  содержали f/5-трёхлинзовый объектив с фокусным расстоянием , с диаметром линз , аналогичные объективам Tessar, разработанным немецкой компанией компанией Zeiss.. Длина камеры варьировалась от  в ранних вариантах до  в более поздних. Начиная со спутников KH-4 использовались объективы  с диафрагмой f / 3.5. Объективы были панорамными и могли отклоняться в пределах 70 ° перпендикулярно направлению орбиты. Панорамный объектив позволял фотографировать более широкими полосами, а искажения на краях удавалось компенсировать поворотами камер. Объектив камеры находился в постоянном движении, чтобы избежать размытия из-за смещения спутника вдоль орбиты.

Первые спутники были оснащены одной камерой, однако впоследствии стали применять две основные камеры, передняя из которых была наклонена на 15 ° назад, а задняя на 15 ° вперед, результатом чего было стереоскопическое изображение. Поздние конструкции системы использовали три камеры, третья из которых сохраняла «индексные» фотографии объектов для удобства ориентирования. Развернутая в 1967 году модификация J-3 размещала камеру внутри специального барабана, совершавшего возвратно-поступательные движения, что позволяло самой камере быть неподвижной. Применение барабана также создавало возможность применения до двух фильтров и до четырех различных диафрагм, что значительно улучшало вариативность изображений, добываемых спутником. Разрешение первых вариантов спутника позволяли различать объекты  в диаметре, а начиная с версии KH-3  в диаметре. Поздние миссии значительно превосходили их по этому параметру, снизив его до всего лишь . Один запуск был выполнен с разрешающей способностью до , но ограниченное поле обзора было признано неэффективным, поэтому в основном использовалось разрешение .

Первые миссии страдали от случаев таинственного запотевания границ и ярких полос, случайным образом появлявшихся на возвращенной плёнке. Командой ученых и инженеров как внутри проекта, так и сторонних (среди них Луис Альварес, Сидни Белднер, Мальвин Рудерман, Артур Глайнс, Сидни Дрелл), была установлена причина — электростатические разряды (так называемые коронные разряды) между трущимися деталями механизма. Исправления включали заземление компонентов, изменение материала роликов плёнки на не генерирующие статического электричества, контроль температуры и более чистую внутреннюю среду. Наиболее эффективной оказалась предварительная проверка работы механизма с полной загрузкой плёнки и прокручивания её без экспозиции, а затем проявка и выявление засветов. Если ничего не было обнаружено или наблюдаемый эффект был в пределах допустимых уровней, кассеты сертифицировались для использования и загружались свежей плёнкой для запуска миссии.

Высота расположения первых спутников составляла  над поверхностью Земли, более поздние миссии вращались ниже на высоте в .. В первых вариантах спутники дополнительно были закручены вдоль своей оси, чтобы сохранять стабильное направление, а камеры делали снимки только когда оказывались нацелены на Землю. Производитель объективов Itek, однако, предложил стабилизировать спутник по всем трем осям, сохраняя камеры постоянно направленными на Землю и, начиная с версии спутника KH-3, стали делаться снимки нескольких ключевых звёзд с помощью «камеры горизонта», , благодаря чему двигатели спутника выравнивали его в правильном направлении. Начиная с 1967 года использовались две камеры горизонта, система была известна как двойная улучшенная камера звездного индекса (DISIC).

Для калибровки съёмки использовалась мишень, расположенная близ города Каса-Гранде (Аризона). Она представляла из себя набор бетонных стрелок, выполненных на земле в южной части города и в пригороде.

Возврат плёнки 

Отснятая плёнка возвращалась на Землю с помощью капсулы (прозванной «ведро для плёнки»), разработанной General Electric, которая отделялась от спутника и падала под действием гравитации. В конце траектории на высоте  сбрасывался защитный тепловой экран и разворачивались парашюты. На спускающуюся под парашютом капсулу охотился самолёт со специальным крюком, в случае неудачи капсула падала в воду, где постепенно растворялась соляная пробка и капсула тонула через заданный промежуток времени в двое суток, если её не подбирали ВМС США.После истории об обнаружении капсулы венесуэльскими фермерами в середине 1964 года, опубликованной агентством Рейтерс, на капсулах перестали писать «СЕКРЕТНО», и стали предлагать вознаграждение за их возвращение в Соединенные Штаты на восьми языках. Начиная с рейса № 69 была внедрена система с двумя капсулами, что позволяло спутнику перейти в пассивный «зомби-режим» длительностью до 21 дня, после чего продолжить делать снимки. Начиная с 1963 года ещё одним усовершенствованием стала «Lifeboat», система с батарейным питанием, которая позволяла катапультировать капсулу в случае сбоя питания. Проявка и обработка плёнки производилась на предприятии Eastman Kodak Hawkeye в городе Рочестер (Нью-Йорк).

«Ведро» позже был адаптировано для спутников KH-7 GAMBIT (англ.), которые делали фотографии с более высоким разрешением.

Рассекречивание 
Снимки рассекречивались порциями в 1996, 2002 и 2013 годах. С 2010-х годов они доступны для загрузки на сервере Геологической службы США  . Первый заказчик, скачивающий определённую территорию, оплачивает стоимость сканирования, далее это изображение могут бесплатно скачать любые желающие.

Любопытные факты 
Первый же удачный полёт спутника по программе Corona принёс больше разведданных, чем все предшествующие полёты U-2, вместе взятые.

Фильм «Полярная станция „Зебра“» (1968) по одноимённому роману Алистера Маклина (1963) завязывается вокруг пропавшей капсулы системы Corona, по всей видимости, приводнившейся вблизи архипелага Шпицберген, о чём сообщали в новостях 17 апреля 1959 г. Не исключена возможность, что она попала в руки к советским контрразведчикам, хотя более вероятно, что по истечении заданного срока она просто утонула.

Программа Corona упоминается в игре Call of Duty: Black Ops 2.

См. также 
 KeyHole — семейство американских КА военного назначения.

Примечания

Ссылки 
 Corona Facts. 

Библиография
 Burrows, William E. This New Ocean: The Story of the First Space Age. New York: Random House, 1998.
 Chun, Clayton K.S. Thunder Over the Horizon: From V-2 rockets to Ballistic Missiles. Westport: Praeger Security International, 2006.
 Collins, Martin. After Sputnik: 50 Years of the Space Age. New York: Smithsonian Books/HarperCollins, 2007.
 «Corona.» Mission and Spacecraft Library. Jet Propulsion Laboratory. National Aeronautics and Space Administration. No date.  Accessed 2012-60-06.
 Day, Dwayen A.; Logsdon, John M.; and Latell, Brian, eds. Eye in the Sky: The Story of the Corona Spy Satellites. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1998. 
 "Discoverer/Corona: First U.S. Reconnaissance Satellite. National Air and Space Museum. Smithsonian Institution. 2002.  Accessed 2012-06-06.
 Drell, Sidney D. «Physics and U.S. National Security.» Reviews of Modern Physics. 71:2 (1999), p. S460-S470.
 Drell, Sidney D. «Reminiscences of Work on National Reconnaissance.» in Nuclear Weapons, Scientists, and the Post-Cold War Challenge: Selected Papers on Arms Control. Sidney D. Drell, ed. Hackensack, N.J.: World Scientific, 2007.
 Jensen, John R. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2007.
 Kramer, Herbert J. Observation of the Earth and Its Environment: Survey of Missions and Sensors. Berlin: Springer, 2002.
 Lewis, Jonathan E. Spy Capitalism: Itek and the CIA. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2002.
 Monmonier, Mark S. Spying With Maps: Surveillance Technologies and the Future of Privacy. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
 National Aeronautics and Space Administration. Societal Impact of Spaceflight. Washington, D.C.: NASA, 2009.
 Olsen, Richard C. Remote Sensing From Air and Space. Bellingham, Wash.: SPIE Press, 2007.
 Peebles, Curtis. The Corona Project: America’s First Spy Satellites. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1997.
 Ruffner, Kevin C., ed. Corona: America’s First Satellite Program. New York : Morgan James, 1995.
 Smith, F. Dow. «The Design and Engineering of Corona’s Optics.» in CORONA: Between the Sun & the Earth: The First NRO Reconnaissance Eye in Space. Robert McDonald, ed. Bethesda, Md.: ASPRS, 1997.
 Taubman, Phil. Secret Empire: Eisenhower, the CIA, and the Hidden Story of America’s Space Espionage. New York: Simon & Schuster, 2003. 
 Yenne, Bill. Secret Gadgets and Strange Gizmos: High-Tech (and Low-Tech) Innovations of the U.S. Military. Grand Rapids, Mich.: Publishers Group Worldwide, 2006.

Разведывательные спутники США